C – terza lettera dell'alfabeto italiano
C – terza lettera dell'alfabeto latino
С – lettera dell'alfabeto cirillico, chiamata es

Alimentazione 
 C – una vitamina

Biochimica 
 C – abbreviazione della cisteina nella codifica degli amminoacidi ordinari
 C – abbreviazione della citosina nella codifica degli acidi nucleici

Chimica 
 C – simbolo del carbonio
 C – simbolo di nocivo nei simboli di rischio chimico

Editoria 
 © – la “c” racchiusa in un cerchio indica il copyright

Elettrotecnica 
 C – variabile della capacità elettrica

Entomologia 
 C – simbolo con cui si indica nell'ala la vena costa

Fisica 
 C – simbolo del coulomb, l'unità derivata SI per la carica elettrica
 c – simbolo della velocità della luce
 °C – simbolo dei gradi Celsius

Geometria 
 c – lunghezza dell'ipotenusa di un triangolo rettangolo quando si usa la formula a² + b² = c² (teorema di Pitagora)

Informatica 
 .c – estensione dei file sorgente del linguaggio di programmazione C
 C – linguaggio di programmazione (da cui derivano C++, Objective C, Java, C# e diversi altri)
 C: – lettera di unità assegnata alla prima partizione del primo dispositivo nei sistemi operativi Microsoft

Matematica 
 C – simbolo usato come cifra che ha valore dodici nel sistema di numerazione esadecimale, e in altri sistemi con base maggiore o uguale a 13
 C – negli indici, denota il numero di combinazioni, un coefficiente binomiale
  oppure C – l'insieme dei numeri complessi

Materiali 
 C – designazione di acciaio non legato, al carbonio (le cifre che seguono ne indicano i centesimi di percentuale)

Metrologia 
 c – abbreviazione di centi nel prefisso SI che indica 1/100

Musica 
 C – simbolo della nota do, primo grado della scala di do, nella notazione in uso nei paesi di lingua inglese e tedesca
 Inteso come indicazione di tempo, ha significato di 4/4

Lingua latina 
 C – indica cento (centum in latino) nei numeri romani
 C. – abbreviazione del prenomen Caio (o Gaio)

Pedologia 
 C (maiuscolo) – lettera convenzionalmente adottata per indicare un particolare tipo di orizzonte genetico a scarsa evoluzione, situato nelle immediate vicinanze degli strati di roccia inalterata. La stessa lettera, se posposta (minuscola) alla lettera maiuscola indicante l'orizzonte, indica la presenza in esso di concrezioni o noduli di vari elementi come titanio, manganese, ferro, alluminio

Sport 
 C – abbreviazione per la posizione del catcher nel baseball
 C – così era indicato il terzo campionato per ordine d'importanza (successivamente scisso in C1 e C2) nel calcio
 C – simbolo che connota la fascia del capitano, portata nel braccio e che può avere colori differenti l'una con l'altra, nel calcio
 C – abbreviazione per il ruolo di center/centro nella pallacanestro e nel football americano

Trasporti 
 C – sigla automobilistica internazionale di Cuba
 C – targa automobilistica di Chemnitz (Germania)
 C – targa automobilistica di Chișinău (Moldavia)
 C – targa automobilistica di La Coruña/A Coruña (Spagna)
 C – targa automobilistica di Sofia (Bulgaria)

Televisione 
 C (C – Control – The Money and Soul of Possibility) – serie animata giapponese del 2011

Altro 
 C – sigla che connota un oggetto che è considerato comune nelle valutazioni di rarità del collezionismo
 c – sigla che indica una "carta" (doppia pagina con recto e verso) di un codice in paleografia, codicologia e filologia

Pagine correlate 
 Cc
 Ccc

Altri progetti